Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 915 dans le monde.

 Route 915 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France